Ronan est un nom propre utilisé comme prénom, nom de famille ou toponyme.

Prénom 
Ronan est un prénom celtique d'origine irlandaise.

Personnages portant ce prénom 
Ronan est un personnage de la mythologie irlandaise.

Nom de famille 
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Colin Ronan (1920-1995), astronome britannique ;
 Saoirse Ronan (1994-), actrice irlandaise ;
 Skene Ronan (1889-1937), joueur canadien de hockey sur glace.

Toponymes

France 

 Plusieurs communes, églises ou chapelles en Bretagne sont dédiées à Saint Ronan, dont :
 commune de Saint-Renan (anciennement Saint-Renan-en-Léon, ou Loc-Renan-Ar-Fang en breton) dans le Pays de Léon, où la tradition situe le lieu où se fixa Saint Ronan à son arrivée en Bretagne,
 commune de Locronan (anciennement Loc-Renan-Ar-Coat-Nevent en breton) dans le Pays de Cornouaille, où le corps de Saint Ronan fut enseveli. Une partie des reliques du Saint est demeurée dans cette église, bien que la plus considérable fut transférée dans la Cathédrale Saint-Corentin de Quimper et détruite pendant la Révolution,
 commune de Laurenan (anciennement Lan-Renan),
 église de Molène,
 dans l'actuelle paroisse de Briec, sa chapelle, aujourd'hui disparue, était appelée le Pénity-Ronan,
 chapelle de Plozévet, qui possède un sarcophage que la tradition dit être celui de Saint Ronan.

 Saint Ronan est également connu en raison de la troménie qui lui est dédiée à Locronan. Ce mot viendrait de "tro-minihy"  et signifie tour du territoire qui appartient au monastère. 
 La grande troménie, longue de 12 km et jalonnée de 12 stations marquées d'une croix. Elle a lieu tous les six ans entre le  et le  de juillet. Elle consacre le territoire accordé au prieuré. Elle attire depuis plusieurs siècles des milliers de pèlerins.
 La petite troménie, longue de 5 km et jalonnée de trois stations. Elle a lieu tous les ans le  de juillet. Elle ne remonte qu'au milieu du .

 Voir .

Irlande 
 Killronan (en gaélique d'Irlande Cill Rónáin) est la principale ville de l'île de Inishmore, dans l'archipel des Îles d'Aran, Comté de Galway, côte Ouest de l'Irlande.

États-Unis 
 Ronan, ville du Montana.

Personnages de fiction 
Ronan l'Accusateur est un personnage de comics dont les aventures ont été publiées par Marvel Comics.

Notes et références

Articles connexes 
 Troménie de Locronan
 Les Eaux de Saint-Ronan, ouvrage de Walter Scott paru en 1824
Patronyme irlandais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme